Pieter Jan Bijleveld (1859-1943), rechter en president bij het gerechtshof van Amsterdam
 Pieter Jan Bijleveld (1930-2006), advocaat, rechter en vicepresident bij het gerechtshof van Den Haag

Zie ook
 Bijleveld (doorverwijspagina)